Skok wzwyż kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Festiwalna w Sofii. Rozegrano od razu finał 14 marca 1971. Zwyciężyła reprezentantka Czechosłowacji Milada Karbanová. Tytułu zdobytego na poprzednich mistrzostwach nie broniła Ilona Gusenbauer zAustrii.

Rezultaty 
Rozegrano od razu finał, w którym wzięło udział 15 zawodniczek.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

skok wzwyż kobiet